Jan Skawiński (ur. 1892) – żołnierz Legionów Polskich, 13 września 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Skawiński (ur. 1896) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari

Uwagi

Przypisy